Charles Napier kan avse:

 Sir Charles James Napier (1782–1853) – en brittisk general och angloindisk ämbetsman
 Charles Napier (amiral) (1786–1860) –  en brittisk amiral 
 Charles Napier (skådespelare) (1936–2011) – en amerikansk skådespelare